Dokuro, film de 1927.
Dokuro, jeu vidéo sorti en 2012.
Bokusatsu tenshi Dokuro-chan, série de light novels sortie à partir de 2003.